Europamästerskapet i ishockey 1912 var det tredje Europamästerskapet i ishockey för landslag, arrangerat av IIHF. Mästerskapet hölls i Prag i dåvarande Böhmen, mellan den 2 och 4 februari 1912. Böhmen lydde på den tiden under Österrike-Ungern. Tre lag deltog och det spelades en enkelserie där alla möttes en gång. Publikt blev detta EM en framgång då det böhmiska laget stöttades av åtminstone 5 000 supportrar på sina matcher.

Österrike, som var med för första gången, hade anmält sig till IIHF den 14 januari 1912 och blev upptagen som medlem den 18 mars samma år. Vid årsmötet den 22–23 mars 1912 i Bryssel blev det beslutat att annullera resultatet från Europamästerskapet 1912 på grund av att Österrike inte var medlem då turneringen avgjordes.

Tabell

Resultat

Resultatet blev ogiltigförklarat på grund av att Österrike inte var upptagen som medlem i IIHF när turneringen spelades.

Referenser
 Hockey Archives - Europamästerskapet 1912

1912 i Böhmen
1912
Ishockeysäsongen 1911/1912
Sportevenemang i Böhmen
Ishockey i Böhmen
Sport i Prag